La Serie C1 2001-2002 è stata la ventiquattresima edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 2 settembre 2001 e il 5 maggio 2002 e concluso con la promozione del , dell', della  e del .

Stagione

Stagione

Novità
Il neoretrocesso  non si iscrive al campionato per problemi finanziari. Al suo posto viente ripescato l'. Il Ravenna riparte dall'Eccellenza.

Il  viene estromesso per irregolarità finanziarie, al suo posto viene ripescata la . Gli Oplontini ripartono dall'Eccellenza campana.

Girone A 
Il , allenato da Osvaldo Jaconi, vince il girone A con 73 punti e, dopo un'attesa durata 30 anni torna in Serie B: dopo un lungo e avvincente inseguimento con lo  (che tra l'altro vinse il 7 aprile al Picchi, portandosi a un solo punto dagli amaranto), i toscani incassano quattro vittorie consecutive e, il 28 aprile 2002, con la rete promozione firmata da Igor Protti a quattro minuti dal termine nella gara esterna a Treviso, conquistano una sudata ma meritata promozione. I play-off vedono trionfare la  di Ezio Rossi alla sua seconda promozione consecutiva in un anno (dalla C2 alla B). Dopo aver eliminato i bianconeri liguri in semifinale, se la vedono in finale contro la  in due incontri avvincenti: all'andata prevalgono i giuliani al Rocco per 2-0, ma a Lucca i padroni di casa portano la gara ai supplementari sul 3-1 che avrebbe regalato la promozione ai toscani. Prima un penalty e poi il gol di Francesco Ciullo regalano la B agli alabardati dopo 11 anni di assenza.

Doppia retrocessione invece per il , che dalla B retrocede in 12 mesi in C2 (per la prima volta nella sua storia), mentre ai play-out scendono di categoria  (sconfitta dalla , nonostante abbia vinto l'andata), e  (per mano dell', anche loro vittoriosi all'andata). A causa del fallimento del  e della  (dalla Serie A alla Serie C2) lombardi e toscani sono poi ripescati.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 2002-2003.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 2002-2003.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
La Carrarese è stata poi ripescata in Serie C1 2002-2003.
L'Alzano Virescit è stata poi ripescato in Serie C1 2002-2003.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadra

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Livorno (20)
 Minor numero di sconfitte: Livorno (1)
 Migliore attacco: Livorno (62 gol fatti)
 Miglior difesa: Spezia (20 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Livorno (+41)
 Maggior numero di pareggi: SPAL, Triestina e Varese (14)
 Minor numero di pareggi: Pisa (3)
 Maggior numero di sconfitte: Arezzo (20)
 Minor numero di vittorie: Monza (4)
 Peggiore attacco: Alzano Virescit e Monza (27 gol fatti)
 Peggior difesa: Arezzo (58 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Alzano Virescit (-24)

Girone B 
Nel girone B il primo posto fu appannaggio dell' di Giuseppe Pillon, che con 67 punti tornò in B dopo 7 anni. I marchigiani tra le grandi favorite per la vittoria finale, ottennero la matematica promozione il 21 aprile 2002 battendo in casa la già retrocessa  per 2-0. Nella rosa bianconera giocò un allora giovanissimo Andrea Barzagli, che quattro anni dopo con la maglia della Nazionale Italiana avrebbe conquistato il quarto titolo iridato in Germania. I play-off furoono invece vinti dal : gli etnei in semifinale eliminarono il  (dopo aver perso all'andata) e in finale ottennero la promozione contro il  (in casa per 1-0 e pareggiando in Puglia a reti bianche) dopo 15 anni di assenza.

Retrocessero i capitolini della Lodigiani, e ai play-out  (contro il ) e  (contro il ).

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 2002-2003.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 2002-2003.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadra

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Ascoli (18)
 Minor numero di sconfitte: Ascoli (3)
 Migliore attacco: Ascoli (55 gol fatti)
 Miglior difesa: Ascoli e Catania (26 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Ascoli (+29)
 Maggior numero di pareggi: Vis Pesaro (16)
 Minor numero di pareggi: Catania (7)
 Maggior numero di sconfitte: Lodigiani (19)
 Minor numero di vittorie: Lodigiani (4)
 Peggiore attacco: Sora (21 gol fatti)
 Peggior difesa: Nocerina (59 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Nocerina e Lodigiani (-27)

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
2001